Die Liste der erfolgreichsten Nationen bei Fußball-Junioren-Meisterschaften umfasst alle Nationen deren Junioren-Nationalmannschaften mindestens einmal eines der vier bedeutenden internationalen Juniorenturniere der FIFA oder des jeweiligen Kontinentalverbandes gewonnen haben. Die Rangfolge richtet sich dabei danach, ob eine Mannschaft bereits alle vier möglichen Turniere oder weniger mindestens einmal gewonnen hat. Ist diese Anzahl gleich, richtet sich die weitere Rangfolge nach der Zahl der Weltmeistertitel und danach der Zahl der jeweiligen kontinentalen Titel. Nicht berücksichtigt werden der U-23-Afrika-Cup, die U-23-Asienmeisterschaft, die U21-EM, die U-15-Südamerikameisterschaft, die CONCACAF U-15-Meisterschaft und die U-14-Asienmeisterschaft, da vergleichbare Turniere in diesen Altersstufen nicht auf allen sechs Fußballkontinenten ausgetragen werden. Keine Berücksichtigung finden auch die früheren FIFA/UEFA-Juniorenturniere.

Liste der Junioren-Mannschaften 
Bisher konnten Junioren-Nationalmannschaften aus 66 Ländern mindestens einmal eines der vier möglichen bedeutenden Turniere gewinnen.

* Ozeanienmeisterschaften
** Asienmeisterschaften

Liste der Juniorinnen-Mannschaften 
Bisher konnten Juniorinnen-Nationalmannschaften aus 23 Ländern mindestens einmal eines der vier möglichen bedeutenden Turniere gewinnen.

* Ozeanienmeisterschaften

Siehe auch 
 Liste der Siegernationen bei bedeutenden Fußballturnieren

Junioren